DRL steht als Abkürzung für:

 Data Retrieval Language, englische für eine Datenabfragesprache
 Deutsche Ringerliga e. V.
 Deutscher Reichsbund für Leibesübungen, seit 1938 Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen
 Deutsch-Russische Legion, eine 1812 vom russischen Zaren aufgestellte Legion, siehe Russisch-Deutsche Legion
 Daytime Running Light, englisch für Tagfahrlicht
 Deckungsrücklass im österreichischen Recht
 Deutscher Rat für Landespflege, ein Umweltverband mit Sitz in Bonn

Abkürzung